Александр Петрович Апсит (Апситис, ; , Рига — 19 сентября 1943, Людвигслюст) — российский, латвийский художник.

Биография 
Родился в рабочей семье. С 1894 года жил в Санкт-Петербурге, в 1898—1899 учился в студии Л. Е. Дмитриева-Кавказского.

В 1900—1910 входил в московский литературно-художественный кружок «Среда». Участвовал в выставках кружка, в выставках «Blanc et Noir» и картин русских художников в Москве (1912).

В 1902—1906 много рисовал для журналов «Родина», «Звезда», «Нива», «Дух времени» (1905—1907) и проч.

С 1905 жил в Москве. Для журналов и московских издателей А. Ф. Маркса, А. Д. Ступина, И. Д. Сытина иллюстрировал сочинения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Н. С. Лескова, А. М. Горького.

Исполнил серию пасхальных открыток, изданных «Товариществом А. И. Абрикосова и С-вей», также рисовал открытки на темы Первой мировой войны, российской истории, делал рекламные и поздравительные открытки на заказ.

Работал в области рекламы.

Во время гражданской войны (1917—1919) стал основоположником советского политического плаката.

В 1921 году по праву уроженца Риги вернулся в Латвию, где работал книжным иллюстратором.

С 1939 года жил в Германии. Скончался там же в 1943 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Открытки Александра Апсита
 Плакаты Александра Апсита
 Апсит Александр Петрович — плакаты художника
 АПСИТ Александр Петрович (псевд. А. Петров, Скиф, Апсид, Осинин)

Художники Российской империи
Художники Латвии
Художники-киноплакатисты
Плакатисты России
Филокартия